Steuben ist der Familienname folgender Personen:
 Anton von Steuben (1858–1928), deutscher Generalmajor
 Arndt von Steuben (1826–1900), preußischer Generalmajor
 Carl von Steuben (1788–1856), französischer Maler
 Eugen von Steuben (1843–1907), preußischer Generalmajor
 Friedrich Wilhelm von Steuben (1730–1794), Baron von Steuben, deutsch-amerikanischer General
 Fritz Steuben (1898–1981), deutscher Schriftsteller
 Hans von Steuben (1929–2008), deutscher Archäologe
 Kuno Steuben (um 1937–2004), deutscher Segler und Autor
 Kuno von Steuben (1855–1935), deutscher General der Infanterie

Steuben steht zudem für:
 Steuben (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht
 Steuben (Rebsorte), eine Rebsorte

Steuben ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Steuben (Iowa)
 Steuben (Maine)
 Steuben (Michigan)
 Steuben (New York)
 Steuben (Ohio)
 Steuben (Pennsylvania)
 Steuben (Wisconsin)
 Steuben Valley (New York)
 Steuben County (Indiana), Verwaltungseinheit
 Steuben County (New York), Verwaltungseinheit

Schiffe:
 Steuben (Schiff), deutsches Passagierschiff, Schiffskatastrophe 1945
 USS Von Steuben (ID-3017), ursprünglich unter dem Namen Kronprinz Wilhelm (Schiff, 1901) ein deutsches Passagierschiff, das im Ersten Weltkrieg in den USA interniert und von 1917 bis 1919 von diesen als Truppentransporter eingesetzt wurde
 USS Von Steuben (SSBN-632), amerikanisches Atom-U-Boot, das von 1964 bis 1994 mit ballistischen Raketen eingesetzt wurde

Siehe auch:
 Steubenparade
 Steube